Deutschmann, Deutschman, Dajczman, Dejczman:
 Stanisław Deutschmann
 Zdzisław Deutschman

 Zygmunt Dejczman
 Kamienica Zygmunta Dejczmana